

Lieux 
 Colomby est une commune française de la Manche.
 Colomby-sur-Thaon est une commune française du Calvados.
 Le Colomby de Gex est un sommet du Jura français.
 L'hôtel de Colomby est un hôtel particulier situé à Caen.

Personnes 
 Scott Colomby (né en 1952) est un acteur américain.